Borchard può riferirsi a:

Leo Borchard – direttore d'orchestra tedesco
August Borchard – chirurgo tedesco
Ludwig Borchardt – architetto tedesco
Georges Borchard – rugbista francese
Adolphe Borchard – pianista e compositore francese
Herminia Borchard Dassel – pittrice statunitense
Borchard Plotze – professore universitario tedesco